Tori (gevechtssport), een vechtsport
 Tori (rivier), een rivier in Georgië
 Tori (gemeente), een gemeente in Estland
 Tori (plaats), een plaats in deze gemeente in Estland
 Tori (verhaal), in het Sranan en via deze taal ook in het Surinaams-Nederlands, een verhaal
 Tori (paardenras), een paardenras met oorsprong in Estland